Бе́льский Михаи́л:
 Бельский, Михаил Борисович (1887—1957) — советский оператор-постановщик.
 Бельский, Михаил Иванович (1753—1794) — русский художник.
;Псевдоним:
 Михаил Бельский (1903—1989) — псевдоним русского советского поэта Михаила Маркеловича Скуратова.